Naaman – biblijny generał syryjski uleczony z trądu przez Elizeusza.
 Naaman – wnuk Beniamina, syn Beli wspomniany w Księdze Rodzaju.
 Naaman – wnuk Beli, syn Ehuda wspomniany w Pierwszej Księdze Kronik.
 Naaman – polski zespół muzyczny